Televisió: Get Smart (en català Superagent 86), sèrie estatunidenca de 1965 de Mel Brooks
 Cinema: Get Smart (en català Superagent 86 de pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 2008 de Peter Segal